Blackjack — Jogo de azar praticado com baralho(s).
Black Jack (Missouri) — Cidade localizada no estado do Missouri.
Black Jack (mangá) — Mangá do protagonista homônimo.
Jack Black — Ator, comediante e músico norte-americano.

Desambiguação